boraks rodzimy – minerał
 tetraboran sodu – związek chemiczny o wzorze: Na2B4O7·10H2O, sól tworząca boraks rodzimy

Osoby o nazwisku Boraks 
 Eljachu Boraks – polski działacz konspiracji żydowskiej w trakcie II wojny światowej, kawaler Krzyża Orderu Virtuti Militari V klasy